Марцін Замойський (1637—1689) — львівський каштелян, воєвода брацлавський, подільський, люблінський.
Марцін Леопольд Замойський (1681—1718) — староста болімовський, син попереднього.
 Марцін Замойський (президент Замостя) (1947) — сучасний польський політик